Фри́дрих(-Густа́в) Марты́нович (Ива́нович, Ка́рлович) Барч (1826—1894) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография
Саксонский подданный. Окончил Императорскую Академию художеств (1850). За время учебы получил медали Академии: малая серебряная (1847, 1848), малую и большую серебряные медали (1849) за программу «Триумфальные ворота». Окончил курс теории строительного искусства (1849). Получил от Академии художеств звание классного художника с правом на чин XIV класса (1850). Академик архитектуры (1854) за проект «Гостиницы в столице».

Техник городской управы. Работал в Петербурге.

Член-учредитель Петербургского общества архитекторов.

Строил доходные дома и особняки в Петербурге (с 1852): особняк А. В. Каншина (Кузнечный пер., 6, 1869–70), доходный дом К. И. Глазунова (Плеханова, 10, 1876). Построил флигель Павловского женского института (1877–1880), производственное здание механического завода Р. К. Кроша (1887) и др.; Церковь Семи Священномучеников в Херсонесском Князь-Владимирском монастыре (Севастополь, ул. Древняя, 1).

Доходный дом Якоби. Декабристов ул., 5 (1852) 
Доходный дом К. И. Глазунова. Казанская ул., 8 (1854—1855) 
Дом Закуриной. 5-я Красноармейская ул., 19 (1855) 
Доходный дом С. А. Серебрякова (перестройка). Грибоедова наб.к, 164 (1857) 
Особняк В. И. Трофимова (надстройка, изменение фасада). Дворцовая наб., 24 (1859—1860) 
Доходный дом К. А. Тура — левая часть (перестройка). Невский пр., 87 — Гончарная ул., 2 — Восстания пл., 3х (1867) 
Особняк В. С. Каншина. Кузнечный пер., 6 (1869—1870) 
Доходный дом К. И. Глазунова (перестройка, изменение фасада). Казанская ул., 10 (1876) 
Флигель Павловского женского института. Восстания ул., 8 (1877—1880) 
Доходный дом — правая часть (перестройка). Прачечный пер., 12 — Декабристов ул., 15 (1878) 
Производственное здание механического завода Р. К. Гроша — двор (расширение). Каменноостровский пр., 11 (1887) 
Доходный дом — левая часть, угловая. Малый пр. ВО, 25 — 9-я линия ВО, 64 (1892)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга